Stolica je lahko izraz za:

pedagoška oz. znanstvena enota univerze
škofovska stolica 
papeška stolica
starejši naziv za glavno mesto neke države
stolica (blato) v medicini